rewa – piaszczysty wał podwodny ciągnący się w morzu

 Rewa – kaszubska wieś rybacka na brzegu Zatoki Puckiej
 Rewa – prowincja Fidżi
 Rewa – miasto w Indiach
 Rewa Whitley,1950 – synonim rodzaju ryb Sicyopterus

Zobacz też 
 Rewa Mew – piaszczysty wał podwodny biegnący przez Zatokę Pucką
 „Rewa” – statek kupiony od Holandii, przemianowany na „Gazolina”